Schopfgraben ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Schopfgraben (Miesbach), Siedlung im Stadtgebiet von Miesbach, Landkreis Miesbach, Bayern

 Schopfgraben (Schlierach), linker Zufluss der Schlierach in Schopfgraben, Stadt Miesbach, Landkreis Miesbach, Bayern
 Schopfgraben (Sorbach), linker Bachgraben zum Sorbach (zur Emme) im Gemeindegebiet von Eggiwil, Verwaltungskreis Emmental, Kanton Bern